Szívós ist der Familienname folgender Personen:

 Márton Szivós (* 1981), ungarischer Wasserballer